ТВД — багатозначний термін.

 ТВД (будівельна компанія) — будівельна компанія, Львів
 ТВД — футзальний клуб, Львів
 ТВД — абревіатура від «Театр воєнних дій»
 ТВД (спорт) — спорткомплекс в Малечковичах
Багатозначні терміни